Alan Ball
 Alan Ball, Sr. (1924–1982) angol labdarúgó, edző
 Alan Ball, Jr. (1945–2007) angol labdarúgó 
 Alan Ball (1943) amerikai súlyemelő, olimpikon
 Alan Ball amerikaifutball-játékos 
 Alan Ball amerikai forgatókönyvíró
Allan Ball
 Alan Ball labdarúgókapus